Andreas Bauer může být jméno některé z následujících osob:

 Andreas Bauer (teolog) (1590–1638) – německý luteránský teolog
 Andreas Friedrich Bauer (1783–1860) – německý technik a vynálezce
 Andreas Bauer (misionář) (1866–1900) – alsaský františkánský mnich a misionář
 Andreas Bauer (skokan na lyžích) (* 1964) – německý skokan na lyžích
 Andreas Bauer (ragbista) (* 1982) – novozélandský ragbista
 Andreas Bauer (fotbalista) (* 1985) – rakouský fotbalista